Ямщи́к:
 Ямщик — человек, занимающийся перевозками на гужевом транспорте.
 Ямщик — альтернативное название обыкновенного поползня.

См. также 
 Ямщиков